Заблоцька —  жіноча форма прізвища від Заблоцькі.

 Заблоцька Ванда (1900-1978) — ботанік, міколог.
 Заблоцька Розалія Іванівна (1924-2012) — учасниця українського визвольного руху УПА.
 Заблоцька Юлія (1931-1993) — польський історик античності.

Див. також 
 Вулька-Заблоцька
 Вулька-Заблоцька-Кольонія